Changle Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changle Xian (härad i Kina), Shandong, 
 Changle Shi, härad, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar